Иван Иосифович Дыминский (, село Глинск, ныне Калиновского района Винницкой области — ?, Калиновский район Винницкой области) — украинский советский деятель, председатель колхоза «Большевик» Калиновского района Винницкой области. Герой Социалистического Труда (31.12.1965). Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.

Биография 
Родился в 1915 году в многодетной крестьянской семье в селе Глинск на Винничине. Образование среднее.

В 1930—1936 годах — ездовой, тракторист колхоза села Глинск Калиновского района Винницкой области.

С 1936 года — в Красной армии.

Член ВКП(б) с 1940 года.

Во время Великой Отечественной войны воевал в составе советского партизанского отряда, который действовал на территории Калиновского района Винницкой области.

В 1944—1946 годах — председатель исполнительного комитета Глинского сельского совета, заведующий отделом исполнительного комитета Калиновского районного совета депутатов трудящихся Винницкой области.

С 1946 до июля 1974 года — председатель колхоза «Большевик» города Калиновки Калиновского района Винницкой области.

Потом — на пенсии. Умер.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (31.12.1965)
 два ордена Ленина (26.02.1958, 31.12.1965)
 ордена
 медали

Источники 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Пятый созыв. —  : Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся», 1959.
 Человек труда

Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Родившиеся в Калиновском районе
Члены КПСС
Председатели колхозов